

Cinema 
The Wanderer  – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Wanderer – cortometraggio del 1913 diretto da David W. Griffith
The Wanderer – cortometraggio del 1913 con King Baggott
 Il figliol prodigo (The Wanderer)  – film del 1925 diretto da Raoul Walsh
The Wanderer – film del 1974 diretto da Scott Hicks

Letteratura 
The Wanderer – poema anglosassone del X secolo contenuto nel manoscritto Exeter Book
 The Wanderer (The Wanderer: Or, Female Difficulties) – romanzo di Frances Fanny Burney del 1814
 Novilunio (The Wanderer) – romanzo di Fritz Leiber del 1964
 La vagabonda (The Wanderer) – romanzo di Sharon Creech del 2000

Musica 
 The Wanderer – singolo di Dion del 1961, dall'album Runaround Sue; una cover è stata incisa dagli Status Quo
 The Wanderer – album di Donna Summer del 1980
 The Wanderer – singolo di Donna Summer del 1980
 The Wanderer – album di Pauline Oliveros del 1984
 The Wanderer – traccia dell'album Zooropa degli U2 del 1993, cantata da Johnny Cash
 The Wanderer – album degli Holy Blood del 2002
  The Wanderer – traccia dell'album Victory Songs degli Ensiferum del 2007
 The Wanderer – album dei Diabulus in Musica del 2012